Това е непълен списък на археологическите обекти в Кичевско, Северна Македония.

Бележки 

 
Община Кичево